Formosa (portugisisk for smuk (hunkøn)) kan henvise til flere artikler:

 Taiwan (ø) – en østasiatisk ø hvis europæiske navn var Formosa
 Provincia de Formosa – en argentinsk provins
 Formosa (Argentina) – hovedstaden i den argentinske provins Formosa